Rute kan syfta på:

 Rute socken – socken i Gotland
 Rute landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län
 Rute församling – en församling i Visby stift –2010
 Rute kyrka – en kyrka på Gotland
 Rute distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
 Rute (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien
 Rute församling (kommunhuvudort i Spanien) – huvudort i kommunen